Entretenimento em voo, também conhecido por sua terminologia em inglês in-flight entertainment ou IFE
 Ifé, cidade da Nigéria
 Ifé Central, área de governo local na Nigéria
 Língua ifé

Desambiguações de topônimos